Overthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Overthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire